Ciro Annichiarico – nome di battesimo di Papa Ciro, presbitero e brigante italiano
 Simone Annichiarico – conduttore televisivo italiano
 Vito Annichiarico – attore italiano
 Walter Michele Armando Annicchiarico – nome di battesimo di Walter Chiari, attore, comico e conduttore televisivo italiano